Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер — победители турнира

Прошлогодние чемпионы —  Боб и Майк Брайны защищали свой титул, однако проиграли во втором раунде Хуану Себастьяну Кабалю и Роберту Фаре.

Посев 

  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)
  Иван Додиг /  Марсело Мело (Полуфинал)
 ' Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Титул)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Финал)

<li>  Боб Брайан /  Майк Брайан (Второй раунд)
<li>  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа (Четвертьфинал)
<li>  Ненад Зимонич /  Эдуар Роже-Васслен (Второй раунд)
<li>  Лукаш Кубот /  Марцин Матковский (Второй раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Monte-Carlo Rolex Masters 2016